Церебральная фолатная недостаточность (ЦФН, ) — синдром, при котором в спинномозговой жидкости пациента снижено содержание 5-метилтетрагидрофолата (5-MTHF), несмотря на нормальное содержание 5-MTHF в сыворотке крови. Набор симптомов варьирует в зависимости от возраста начала заболевания и его причины, и может включать дискинезию, атаксию, эпилептические приступы, задержку психомоторного развития. 

Наиболее ярко ЦФН проявляется при мутациях гена FOLR1, отвечающего за доставку фолатов в центральную нервную систему. Ребенок с мутацией рождается здоровым. Заболевание дебютирует чуть позже - в раннем детском возрасте - такими симптомами, как задержка психомоторного развития, атаксия, тремор, хорея, миоклонические приступы. На МРТ-снимках может наблюдаться гипомиелинизация. При немедленном назначении фолиновой кислоты можно добиться значительного улучшения состояния. 

ЦФН может наблюдаться у пациентов с синдромом Кернса-Сейра и при других митохондриальных заболеваниях. Причина развития ЦФН в таких случаях до конца не выяснена - предполагается, что дисфункция митохондрий нарушает транспорт фолатов через сосудистое сплетение.

Описаны случаи обнаружения недостатка 5-MTHF в спинномозговой жидкости пациентов с аутоантителами к рецептору фолиевой кислоты альфа, что также может привести к развитию ЦФН. Предполагается, что антитела затрудняют поступление фолатов в спинномозговую жидкость.

Диагностика 
Для диагностики церебральной фолатной недостаточности требуется анализ спинномозговой жидкости на содержание 5-MTHF.

Терапия 
Терапия ЦФН состоит в длительном приёме фолиновой кислоты, поскольку приём фолиевой кислоты не способен повысить уровни 5-MTHF в спинномозговой жидкости пациента.

Этиология  

Фолаты крайне важны для правильной работы мозга. У здорового человека концентрация фолатов в спинномозговой жидкости превышает концентрацию фолатов в крови приблизительно в три либо четыре раза, по данным разных обзоров. Столь значительный градиент поддерживается с помощью постоянного переноса фолатов из крови в СМЖ клетками сосудистого сплетения. Основную роль в этом процессе играет фолатный рецептор альфа, располагающийся на базолатеральной (обращенной в сторону кровеносных сосудов) поверхности клеток сосудистого сплетения. После связывания рецептора с молекулой 5-MTHF происходит эндоцитоз, затем везикулы, содержащие рецептор и фолат, преодолевают путь до апикальной (обращенной в сторону желудочков мозга) поверхности клетки, и покидают клетку в виде экзосом. Этот процесс требует как наличия функционального рецептора, так и затрат энергии. В связи с этим считается, что церебральная фолатная недостаточность может развиваться при нарушении функции рецептора либо при состояниях, нарушающих энергетический метаболизм сосудистого сплетения.

История
История открытия и исследований ЦФН отражает множественность причин заболевания. Первые сообщения о сниженной концентрации 5-MTHF в спинномозговой жидкости у пациентов с синдромом Кернса-Сейра были опубликованы в 1983 году. Таким образом, митохондриальные заболевания ранее других стали воспринимать как возможную причину подобных состояний. 

Первые сообщения о неонатальных судорогах, быстро проходящих под воздействием фолиновой кислоты, появились в 1995 году. Состояние было названо "эпилептические приступы, реагирующие на фолиновую кислоту" (). В 2009 году было установлено, что это состояние является одним из проявлений пиридоксин-зависимой эпилепсии, заболевания, при котором у некоторых пациентов наблюдается церебральная фолатная недостаточность.

В 1994 году был описан пациент, в образцах крови которого наблюдался нормальный уровень фолата, при этом в спинномозговой жидкости отмечалась очень низкая концентрация 5-MTHF, а иммуноферментный анализ демонстрировал низкую концентрацию фолат-связывающего белка. Исключив наличие признаков митохондриальной миопатии в мышечной ткани, авторы (Wevers et al.) предположили, что именно дисфункция белка, впоследствии более известного под названием фолатный рецептор альфа, нарушила перенос фолата в ЦНС клетками сосудистого сплетения.

В 2002 году Ramaekers et al. выявили пять детей, у которых в возрасте нескольких месяцев была отмечена задержка психомоторного развития, атаксия, дискинезии, эпилептические приступы и другие неврологические симптомы, а в 2004 году список обнаруженных ими пациентов возрос до 20-ти. В спинномозговой жидкости детей, но не в крови, была снижена концентрация 5-MTHF, а назначение фолиновой кислоты позволяло смягчить или обратить вспять патологические отклонения. Авторы отметили сходство состояния со случаем, описанным Wevers et al. в 1994 году. Технологический прогресс сделал возможным исследование гена FOLR1 у пациентов, однако осуществленный анализ не выявил мутаций, и авторы предположили, что причиной заболевания может быть генерация аутоантител к фолатному рецептору альфа. Они назвали обнаруженный синдром "идиопатическая церебральная фолатная недостаточность". Через год, в 2005 году, Ramaekers et al. сообщили об обнаружении аутоантител к фолатному рецептору альфа у детей с церебральной фолатной недостаточностью.

В 2009 году Steinfeld et al. впервые смогли выявить мутации гена FOLR1 у трёх из двенадцати изученных ими пациентов с церебральной фолатной недостаточностью.

Иллюстрации

Ссылки 

Обзоры:

 Церебральная фолатная недостаточность: анализы и дифференциальная диагностика - обзор заболевания, перевод на русский статьи Pope et al., 2019.
Церебральная фолатная недостаточность: ранняя диагностика, вмешательство и стратегии терапии - русский перевод обзора Ramaekers & Quadros, опубликованного в 2022 году. 

Описания серии случаев:

 Церебральная фолатная недостаточность у взрослых пациентов: гетерогенное состояние, допускающее возможность терапии - русский перевод исследования, осуществленного в 2019 году в парижской больнице Сальпетриер.

 Наблюдение результатов назначения фолиновой кислоты пациентам с церебральной фолатной недостаточностью и синдромом Кернса-Сейра - русский перевод исследования, осуществленного в 2014 году испанскими учеными.

 De novo мутации гена CIC, вызывающие потерю функции гена, способствуют развитию церебральной фолатной недостаточности через снижение экспрессии FOLR1 - русский перевод исследования, осуществленного в 2020 году.

 Фолиевая кислота ингибирует перенос 5-метилтетрагидрофолата через гематоликворный барьер: отчет о клинико-биохимическом исследовании двух пациентов - русский перевод исследования в поддержку гипотезы о неблагоприятном действии фолиевой кислоты при некоторых случаях ЦФН. Публикация Akiyama et al., 2022.

Описания единичных случаев:

 Возможная причина фармакорезистентной эпилепсии у ребенка: церебральная фолатная недостаточность, болезнь, поддающаяся терапии - описание случая заболевания, перевод на русский статьи Mafi et al., 2020.

 Коррекция сниженной концентрации 5-метилтетрагидрофолата в спинномозговой жидкости с помощью лейковорина улучшила контроль судорожных приступов и показатели развития у пациентки с PCDH19-ассоциированной эпилепсией - русский перевод описания клинического случая, опубликованного в 2020 году.

 Первое описание китайского пациента с ранее неизвестной мутацией гена FOLR1, вызвавшей церебральную фолатную недостаточность - русский перевод клинического случая, опубликованного в 2020 году.

 Церебральная фолатная недостаточность у двух сиблингов, вызванная биаллельными вариантами гена FOLR1, включающими одну ранее неизвестную мутацию: внутрисемейная гетерогенность симптомов после ранней инициации терапии и роль кетогенной диеты - русский перевод клинического отчета Papadopoulou et al., 2021.

 Заболевание с чертами синдрома Альперса и МНГИЭ, нарушением переноса фолатов в СМЖ, и необычным механизмом передачи мутаций гена POLG: описание случая - русский перевод статьи, описывающей картину церебральной фолатной недостаточности при митохондриальном заболевании.

Гипотеза о связи ЦФН с развитием некоторых случаев аутизма:

 Аутоантитела к фолатному рецептору альфа при расстройствах аутистического спектра: диагностика, терапия и профилактика - русский перевод гипотезы о возможной связи аутоантител к фолатному рецептору с развитием некоторых случаев аутистических расстройств. Оригинальная публикация: Natasha Bobrowski-Khoury, 2021.

 Церебральная фолатная недостаточность, аутоантитела к фолатному рецептору альфа, и терапия лейковорином (фолиновой кислотой) при расстройствах аутистического спектра: систематический обзор и мета-анализ - русский перевод обзора о возможной роли ЦФН в развитии некоторых случаев аутизма (Rossignol & Frye, 2021)

Возможная связь ЦФН с развитием некоторых случаев депрессии и других психических расстройств:
 Метаболомные заболевания: подтвержденное наличие потенциально поддающихся терапии отклонений у пациентов с резистентной депрессией и суицидальным поведением - русский перевод репликационного исследования, осуществленного группой ученых из Питтсбургского университета. Lisa Pan et al., 2022.

 Обнаружена связь между метаболическими заболеваниями и тяжелыми резистентными формами депрессии - новостная заметка об исследовании, опубликованном в 2017 году.

 Основания для применения фолиновой кислоты при нейропсихиатрических заболеваниях - русский перевод гипотезы Ramaekers et al., 2016.

Гипотетический механизм развития ЦФН при митохондриальных заболеваниях:
Нарушение работы сосудистого сплетения мозга при синдроме Кернса-Сейра - русский перевод статьи Spector & Johanson, 2010.

См. также 
 Фолатная недостаточность 

 Врожденная мальабсорбция фолатов - заболевание, вызываемое мутацией гена PCFT и характеризующееся сочетанием системной и церебральной фолатной недостаточности

 Недостаточность 5,10-метенилтетрагидрофолатсинтетазы - нарушение фолатного метаболизма, вызываемое мутациями гена MTHFS и приводящее к задержке психического развития, гипомиелинизации и эпилептическим приступам.

 Капикуа - мутации гена CIC (Капикуа) ассоциированы с церебральной фолатной недостаточностью, по данным одного исследования.

 ДНК-полимераза гамма - мутации гена POLG (ДНК-полимераза гамма) ассоциированы с церебральной фолатной недостаточностью

Примечания 

Неврологические синдромы
Эпилепсия